Stephano (Shakespeare), een personage uit The Tempest van William Shakespeare.
Stephano (maan), een maan van Uranus